Broadheath kan syfta på:

 Broadheath, Cheshire - i Halton, Cheshire, England
 Broadheath, Devon - i Torridge, Devon, England
 Broadheath, Greater Manchester - i Trafford, Greater Manchester, England
 Broadheath, Worcestershire - i Malvern Hills, Worcestershire, England
 Lower Broadheath - en ort och civil parish i Worcestershire, England